Expresso Rural  é uma banda catarinense. Entre seus discos mais conhecidos estão "Certos Amigos"" Nas Manhãs do Sul do Mundo" "Impar", "Ao Vivo" e "Romance em Casablanca".

História 
Um dos ícones da música de Santa Catarina da década de 1980, o Grupo Expresso Rural surgiu em 1981 em Florianópolis durante o "Boom" dos festivais de músicas estudantis da época.

Fortemente inspirados em grupos como 14 Bis e Boca Livre, com pitadas do rock rural de Sá e Guarabira  com a música country, o Expresso logo conquistou a cidade, e onde quer que se apresentassem eram sinônimo de casa cheia.

Faziam parte da banda naquela época Daniel Lucena (voz), Volnei Varaschim (guitarra), Zeca Petry (violões), Paulo Back (baixo), Marcos Ghiorzi (bateria), contando com o apoio nos sopros de Tairone Mandeli e Sérgio Bassit.

O grupo  se  auto  denominava Expresso Rural, ganhando logo o reconhecimento da mídia, principalmente pela levada melódica, pelos vocais harmoniosos e pelas canções de Daniel Lucena o que lhes valeu um especial de tv de uma hora, veiculado por todo o Estado.

Em 1983, depois de ter tocado praticamente  em todo o Estado e também em São Paulo, o Expresso Rural grava seu 1º disco,  'Nas Manhãs do Sul do Mundo',  e sofre mudanças  na sua formação. Zeca Petry sai, e Marcio César Corrêa entra nos teclados, passando a utilizar somente o nome "Expresso".

Em 1984, gravam seu 2º LP, 'Certos Amigos',  excursionam pelo Estado e fazem uma breve experiência na Espanha, no ano seguinte.

Logo após, em 1986, Daniel dá um tempo da banda, e em seu lugar assume o vocal Norton Makowiek, quando partem para a Inglaterra a fim de gravar o que seria o seu 3º disco. Mas problemas no país adiaram o lançamento para mais de um ano depois, onde as músicas foram  lançadas  em um projeto  conjunto com outro grupo da cidade, Grupo Tubarão,  com Mauricio Cavalheiro nos vocais. 

Depois de um tempo parada, a banda  acabou se reencontrando em 1991  para um único show de comemoração dos 10 anos em Florianópolis. A receptividade  foi tão  grande  que a  banda decidiu continuar daí.  Paulo Back  que já estava envolvido com o Get Back, viajou para a Inglaterra, sendo substituído temporariamente.

Um disco ao vivo foi gravado, e em 1993 foi lançado o derradeiro disco de estúdio e a banda parou em 1995.

No dia 3 de outubro de 2007 a banda se reuniu com a formação original (Daniel Lucena, Zeca Petry, Paulo Back,e Volnei Varaschin) voltando a utilizar o nome "Expresso Rural", contando com Ricardo Malagoli na bateria, para uma apresentação única no Centro Integrado de Cultura, o que resultou no retomou a agenda de shows. 

Em 2014 lança sua primeira coletânea, resumo de seus trabalhos anteriores,  intitulada 'Rock Rural'.

Em 2015 finalmente grava o seu primeiro DVD ao vivo, no Teatro do CIC em Florianópolis. O CD/DVD foi lançado em 2016.  

No final de 2015 Volnei Varaschin deixa o grupo. 

Em julho de 2017 o Expresso Rural se uniu à orquestra Camerata Florianópolis para dois shows onde fizeram a gravação de mais um DVD/BluRay, contando com Jack Moa nos vocais e violão, passando a fazer diversos show por Santa Catarina depois.  

No final de 2019, Paulo Back deixa o Expresso Rural assumindo com músico convidado, o baixista e vocalista Robson Dias.  

Em dezembro de 2021, ocorre o falecimento de Daniel Lucena.  

Atualmente o Expresso Rural continua fazendo shows tendo como líder o fundador Zeca Petry (violões e voz), Ricardo Malagoli (bateria), convidados: Jack Moa (violão e voz), Robson Dias (baixo e voz) e Luciano Nogueira (teclados e voz).

Discografia 
Nas manhãs do sul do mundo (1983)
Certos amigos (1985)
Ímpar (1988)
Expresso ao vivo (1991)
Romance em Casablanca (1993)
 Rock Rural - Coletânea (2014)
 35 Anos de Rock Rural - CD/DVD ao vivo (2016)
 Camerata Florianópolis & Expresso Rural (2017)

Ligações externas 
Certos Amigos - documentário sobre Daniel Lucena (completo), por Luiz Maffei. 
@expressoruraloficial

Bandas formadas em 1981
Bandas de Santa Catarina
Bandas de rock do Brasil